I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2004 (XI edizione) si sono tenuti a Säter, Svezia in data 3 luglio 2004.

Tra gli uomini ha vinto il  danese Torbjørn Sindballe, mentre la gara femminile è andata all'ucraina Tamara Kozulina.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2004
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2004
Triathlon ai Giochi olimpici
Atene 2004
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon long distance
Triathlon nel 2004